Aschen ist Name oder Namensbestandteil von Ortsteilen/-lagen:
 Aschen (Diepholz), Ortsteil der Stadt Diepholz, Niedersachsen
 Aschen (Dissen), Ortsteil der Stadt Dissen am Teutoburger Wald, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Aschen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Aschen (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aschen (Gemeinde Schönbach), Ortsteil der Marktgemeinde Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Groß Aschen, Ortsteil der Gemeinde Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Hücker-Aschen, Ortsteil der Stadt Spenge, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Klein-Aschen, Ortslage des Ortsteils Hücker-Aschen (Stadt Spenge), Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Aschen ist ein Familienname:
 Heinrich von Aschen der Ältere (1582–1654), Ratsherr in Bremen
 Heinrich von Aschen (1638–1711), Ratsherr und Bürgermeister in Bremen

Siehe auch:
 Asche
 Äschen
 Vulkanische Aschen
 Ashen
 Ashen Hills